Mr. Freeman () — анимационный веб-сериал, появившийся на YouTube 21 сентября 2009 года и завоевавший значительную популярность в Рунете. Основное содержание роликов — монологи, в провокационной форме критикующие образ жизни современного обывателя. За 10 лет существования сериала вышло 23 эпизода и 10 видеовопросов Фримена к своим зрителям, а также ролик «Выступление на Трансперсональном конгрессе 2010», который эпизодом не считается. На март 2023 года YouTube канал имеет 1,73 миллиона подписчиков. Сериал содержит множество пасхалок, пародий и отсылок.

Изначально ролики выходили анонимно. Создатели изначально намеренно поддерживали ложные версии авторства: например, изменяя голос актёра. Даже через год после старта сериала Вадим Демчог заявлял в интервью, что озвучивал только три первые серии. А ещё через год, 11 декабря 2011 года, Демчог признался, что озвучивал Фримена во всех выпусках. Наконец, 21 декабря 2012 года вышло видеоинтервью под названием «00:00:00», в котором были раскрыты создатели проекта. Ими оказались Павел Мунтян (автор идеи, сценарист), Владимир Пономарёв (режиссёр), Анатолий Доброжан (автор текстов, сценарист) и Вадим Демчог (актёр, сценарист).

31 мая 2014 года состоялась офлайн-презентация первой серии второго сезона сериала. Мероприятие прошло в ряде городов, среди которых: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Киев, Донецк, Симферополь, Севастополь, Афины, Варшава, Гуанчжоу и другие.

Возможным прототипом сериала стала передача «Фрэнки-шоу», транслировавшаяся с 2004 по 2011 год на радио «Серебряный дождь», где главного героя озвучивал именно Вадим Демчог. Многие эпизоды проекта были впоследствии перенесены в сериал, а сценаристом некоторых из них также выступил Павел Мунтян. Так, текст концовки выпуска «Фрэнки-шоу. Чиччолина» практически полностью идентичен серии «Part 03. Продамся дорого».

28 июня 2017 года Фриман объявляет о старте Виртуального государства Фриленд и своей криптовалюты MFCoin.

27 октября 2018 года Фриман выпускает первые паспорта Виртуального государства Фриленд. Первыми обладателями паспорта Фриленда становятся Сергей Солонин (основатель, директор и крупнейший акционер Qiwi), Марат Гельман, Вадим Демчог и Павел Мунтян.

Каждый ролик нумеруется, но выходят они не в хронологическом порядке.

Синопсис и тематика мультсериала 
Серии мультфильма содержат множество различных «символов» и намёков. Например, Фримен может представать в облике, содержащем стереотипные черты каких-либо конкретных личностей, либо социальных групп (например, при фразе «Я сам себе всё подчинил» Фримен стоит на пьедестале в шапке-треуголке, держа руку на уровне груди, или, произнося фразу «Вы разрываетесь между романтикой противостояния и желанием научиться приспосабливаться и выживать», показан в берете с кокардой и длинными волосами). В сериях присутствуют также «25-е кадры», являющиеся элементами некоего более крупного изображения. Кроме того, незначащие на первый взгляд детали, как, например, цифры 21.12.12., в которые превращается «кардиограмма» в нулевой серии, являющиеся предположительной датой завершения нынешней эпохи по календарю Майя.

Видеообращения

Видеовопросы

Песни Свободы (аудиофайлы)

Другие выступления

Новый мир 
 В появившемся 21 декабря 2012 года на официальном сайте Фримена интервью с его создателями было сказано о существовании идей касательно того, каким (по их мнению) должен быть мир в будущем. Из выступления ясно, что во 2-м сезоне Фримен будет затрагивать эту тему.
 20 июля 2017 года Mr. Freeman запустил свою криптовалюту MFCoin, а уже 14 августа 2017 года через социальные сети было объявлено о создании нового виртуального государства «Фриленд» ().

Победы на конкурсах 
 15 апреля 2010 года в Берлине на международном конкурсе блогов The Best of Blogs дневник «Мистер Фримен» был признан «Лучшим видеоблогом».

Выступления 
 31 мая 2010 года в Москве состоялся премьерный показ части (part) 49 по адресу Болотная набережная, дом 3, при поддержке «Cyberbrothers».
 С 15 июня 2010 года сериал транслировал телеканал «2х2» каждый понедельник и пятницу в 00:00.
 23 июня 2010 года на 17 трансперсональном конгрессе было организовано приветственное выступление участникам конгресса от Mr. Freeman.
 12 августа 2012 года по адресу 5-й Котельнический пер., дом 11 состоялся показ части (part) 61 как элемент мультимедийного экспериментального шоу.
 31 мая 2014 года на 132 площадках по всему миру состоялся офлайновый показ части (part) 60, организованный поклонниками сериала.
 24 февраля 2017 года анонсировано продолжение сериала
 13 марта 2018 года в Центральном Доме Литераторов по адресу Москва, Большая Никитская улица, дом 53, на спектакле «Закрой глаза и смотри», приуроченном к 55-летнему юбилею Вадима Демчога, состоялся показ части (part) 07.

Перевод 
Официально запущены каналы с роликами мультсериала на: английском, украинском, испанском, албанском и итальянском языках. С марта 2023 года ведется работа над созданием каналов на: немецком, французском, бразильском португальском, латиноамериканском испанском, корейском и грузинском языках.

См. также 
 «Распознавание образов» — роман американского писателя-фантаста Уильяма Гибсона 2003 года. Впервые описал древнюю концепцию зашифрованных публичных посланий в виде таинственных анонимных онлайн-клипов.
 Фрэнки-шоу

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 

 Официальный сайт
 Официальный сайт криптовалюты MFCoin
 Интервью газете «Комсомольская правда»: «Что ты сотворил, кроме г…на?!»
 Передача «Однажды с…»: Мистер Freeman (телеканал «Время»)
 Видео-интервью с автором идеи мистера Фримена Павлом Мунтяном — о бизнесе Toonbox и жизни на Кипре
 Стрим со сценаристом Анатолием Доброжаном

Мультсериалы России 2009 года
Мультфильмы студии «Toonbox»
Российские flash-сериалы
Веб-сериалы России
Веб-сериалы, запущенные в 2009 году
Анимационные веб-сериалы
Веб-сериалы на русском языке
Веб-сериалы на YouTube
Видео на Vimeo
Анонимные произведения
Интернет-мемы России
Победители The BOBs
Персонажи мультфильмов
Персонажи сетевого фольклора